Danza de San Sebastián puede hacer referencia a: 

 La danza de garrotes de Villanueva de las Cruces;
 La danza de las espadas de Cabezas Rubias; o
 La danza de San Sebastián de Aldán.